Вя́ндра — эстонский топоним:

Вяндра — городской посёлок в уезде Пярнумаа, Эстония.
Вяндра — деревня в уезде Пыльвамаа, Эстония.
Вяндра — бывшая волость в уезде Пярнумаа, Эстония.
Вяндра — река в Эстонии.